Vierville, commune française d'Eure-et-Loir
 Vierville, commune française de la Manche

Voir aussi 
 Vierville-sur-Mer, commune française du Calvados